Como Chapas se conoce tanto a:

 El plural de chapa.
Chapas, juego infantil en el que se utilizan chapas simulando jugadores de fútbol, ciclistas...
Chapas, juego de azar en el que se apuesta dinero a cara o cruz. 

Además, Las Chapas puede hacer referencia a los siguientes lugares:

Las Chapas, un distrito de la ciudad de Marbella, España.
Las Chapas, un barrio de la ciudad de Málaga, España.